

Bułgaria 
 Pobeda – wieś w obwodzie Dobricz
 Pobeda – wieś w obwodzie Jamboł
 Pobeda – wieś w obwodzie Plewen
 Pobeda – dzielnica Burgasu
 Pobeda – dzielnica Warny
 FK Pobeda – klub piłkarski Płowdiwu
 FK Pobeda – klub piłkarski Warny

Macedonia 
 FK Pobeda – klub piłkarski Prilepu

Mołdawia 
 Pobeda – wieś w rejonie Grigoriopol, w gminie Colosova

Rosja 
 Pobeda – rosyjskie tanie linie lotnicze

Serbia 
 Pobeda – wieś w Wojwodinie, w okręgu północnobackim, w gminie Bačka Topola

Zobacz też 
 Pobieda